Az Araceli (divatból gyakran Aracely alakban is) spanyol női keresztnév. Forrása a  latin ARA CÆLI, ’az ég oltára’.

Híres Aracelik
Aracely Arámbula, mexikói színésznő
Araceli Gilbert, ecuadori művész
Araceli González, argentin modell, színésznő, médiaszemélyiség
Araceli "Arly" Jover, spanyol színésznő
Aracely Rivera, rádiós programigazgató
Araceli (Fülöp-szigetek), egy Palawan-szigeti település
Spanyol utónevek